Femme (mujer en francés, pronunciado /fam/) puede referirse a:
 Femme, escultura de Joan Miró;
 Femme, término empleado en la subcultura lésbica para describir a una mujer con rasgos tradicionalmente femeninos, como contraposición de butch.
 Femme fatale o mujer fatal, personaje tipo.
 Femme, Álbum de Sally Olfield, editado en 1987.